Tomáš Pacanda (* 11. ledna 1992, Plzeň) je český lední hokejista.

Kluby podle sezón 
 2000/2001 HC Keramika Plzeň
 2001/2002 HC Keramika Plzeň
 2002/2003 HC Keramika Plzeň
 2003/2004 HC Keramika Plzeň
 2004/2005 HC Lasselsberger Plzeň
 2005/2006 HC Lasselsberger Plzeň
 2006/2007 HC Lasselsberger Plzeň
 2007/2008 HC Lasselsberger Plzeň
 2008/2009 HC Lasselsberger Plzeň
 2009/2010 HC Plzeň 1929
 2010/2011 HC Plzeň 1929
 2011/2012 HC Plzeň 1929
 2012/2013 HC Plzeň 1929

Čeští lední hokejisté
Narození v roce 1992
Narození 11. ledna
Žijící lidé
Muži